Кельман () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Альфред Кельман (*1936) — американський кіно- та телевізійний продюсер, режисер,
 Беньямін Кельман (*1998) — фінський футболіст, нападник клубу «Вендсюссель» і національної збірної Фінляндії.
 Даніель Кельман (*1975) — німецько-австрійський письменник.
 Кельман Дмитро Іванович (*1940) — колишній народний депутат України.
 Кельман Іван Іванович (*1938) — український політичний діяч, віце-президент Транспортної академії України (ТАУ), керівник Західного наукового центру та академік ТАУ.

Німецькі прізвища